"Indio Universo" es un grupo dee música infantil y folclórica de Argentina.

También conocidos como "Indio Universo World Music", fue creado en 1992 como un dueto por Graciela Mendoza y Edgardo Varán, a los que más tarde se unirían otros integrantes.

Su estilo musical se enfoca a la música folclórica latinoamericana, la cual para rescatarla, la difunden viajando a escuelas de Argentina. Desde el 2001 integran, junto con otros grupos, el MOMUSI.

Han participado en varios conciertos, festivales y encuentros de Argentina y otros países, tanto latinoamericanos, como Colombia y Uruguay, como europeos, como Suiza, España y Alemania, entre otros. También han otenido reconocimientos varios por su trabajo.

Integrantes 

Graciela Mendoza, voz, instrumentos musicales étnicos y relatos.
Edgardo Varán, teclados, charango, voz y compositor.
Marcelo García, instrumentos de percusión y étnicos.
Leandro Brignone, quenas, sikus, tarkas y flauta traversa.
Carolina Lázzaro, danzas folclóricas.
Santiago Andrés Bonacina Millán, danzas folclóricas y coreografías.
Alberto "Tito" Molina, actor y titiritero.

Otros integrantes 

Martín Eichelbaum, actor y titiritero.
Daniel Viola, director de teatro.
Miguel Ángel Palermo, antropólogo y escritor.
Viviana Posincovich, arte y escenografía.
Diego Brignone, percusión.
Gastón Jalef, percusión.

Discografía 

Bailes y canciones (1992, casete)
Nuestra música y sus orígenes (1999, casete y CD en 2 partes)
1ª parte: Música étnica argentina
2ª parte: Música folklórica y popular argentina
Un viaje a la tierra de los sonidos (2000-2001)
La retrunka (2001)
Corazón de baguala (2003)
Pachamama de fiesta (2004)
Tierra madre (2005)

Otras participaciones 
La gata peluda (MOMUSI-María Teresa Corral): Grabaron el tema de María Teresa "Sin permiso sale el sol".
Canciones para chicos (Municipalidad de la ciudad de Córdoba: Tocaron el tema "A los 4 vientos", en ese disco que fue realizado para el 5º Encuentro Latinoamericano de la Canción Infantil, realizado enb dicha ciudad.

Enlaces externos 
Página oficial del grupo
Música de (y para) todos, entrevista realizada al grupo por la Revista Planetario.

Grupos de folclore de Argentina
MOMUSI